Ноа Лайлс (1997) — американський легкоатлет, призер Олімпійських ігор.
 Френкі Лайлс (1965) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA.

Див. також 
 Лайлс (Теннессі)